Канне́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 125 км на захід від Тулузи, 55 км на захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2019 року Канне було приєднано до муніципалітету Рискль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Канне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Канне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жер